S70, S-70 ou S.70 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 , un sous-marin de la Royal Australian Navy ;
 Sikorsky S-70, un hélicoptère de transport américain ;
 Soukhoï S-70 Okhotnik-B, un drone de combat russe.

Médecine 
 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse, d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
 Siemens S70, un tramway du constructeur allemand Siemens Mobility ;
 Volvo S70, une automobile du constructeur suédois Volvo.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres